

Noms de personnes

Antiquité romaine 
 Gallion, désignation habituelle en français de Lucius Iunius Gallio Annaeanus, frère aîné de Sénèque et proconsul romain.
 Gallion, en vieux français, désigne "l'homme enjoué".

France 

 Jérôme Gallion (né en 1955), joueur de rugby à XV.
 Olivier Gallion (né en 1981), fils de Jérôme et joueur de rugby à XV.
 Raymond Gallion (né en 1917), maître d'œuvre du plus grand plateau de cinéma d’Europe : studios Éclair, plateau F.
 Hyppolite Gallion (né en 1879), photographe, l'un des premiers photographes aériens de la Grande Guerre. 
 Francis Gallion (né en 1946), ingénieur-conseil, expert, chimiste, chef d'entreprise, fondateur de la Compagnie Nationale des Experts de Justice en Environnement.

Toponymie 
 Gallion entre dans le nom de l'ancienne seigneurie d'Aubert-Gallion, au Québec.

Autre 
 le gallion, monnaie d'or dans l'univers de Harry Potter.